Sainte-Ligue peut désigner :

En Italie
 La Ligue de Venise de 1494
 La Ligue catholique (Italie) de 1511

En Europe
 La Sainte Ligue (1538)
 La Sainte-Ligue (1571), alliance créée le  par divers États catholiques présents sur le pourtour méditerranéen avec pour objectif de briser la progression des Turcs ottomans durant la guerre vénéto-ottomane de 1570 à 1573. Cet objectif est atteint à la bataille de Lépante.
 La Sainte-Ligue (1684) adversaire de l'Empire ottoman pendant la guerre austro-turque (1683-1699)
 La , adversaire de l'Empire ottoman pendant la troisième guerre austro-turque

En France
 La Ligue catholique (France)